A Későkor az ókori Egyiptom történelmének utolsó olyan időszaka, amikor az ország még önálló volt, de beleszámítjuk a perzsa hódítások idejét is. A korszak a harmadik átmeneti kort követte, kezdetét az I. Pszammetik által alapított XXVI. dinasztia uralmának kezdete jelzi, végét pedig III. Alexandrosz makedón király (Nagy Sándor) hódítása i. e. 332-ben.

A korszakhoz tartozó dinasztiák:
 XXVI. dinasztia, más néven szaiszi dinasztia
 XXVII. dinasztia: első perzsa uralom
 XXVIII. dinasztia: egyetlen uralkodója a perzsák ellen fellázadó Amonardisz
 XXIX. dinasztia
 XXX. dinasztia: az utolsó őslakos dinasztia
 XXXI. dinasztia: a második perzsa uralom

Források 
 Robert Young : Az emberiség krónikája (1987)

Egyiptomi későkor